Amerikai Egyesült Államok
 Diamond Lake (Illionis)
 Diamond Lake (Michigan)
 Diamond Lake (Oregon)
 Diamond Lake (Washington)